Bro kan syfta på:

 Bro – ett byggnadsverk
 Bro – yttertrappa utan överbyggnad i Norrland, se Farstu
 BRO –  akronym för Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, numera Bröstcancerförbundet
 Bro – fastsittande tandersättning där en eller flera tänder hängs på naturliga tänder, se tandbrygga

Orter
 Bro, Gotlands kommun – en småort och socken på norra Gotland
 Bro, Upplands-Bro kommun – en tätort i Upplands-Bro kommun
 Bro, Heby kommun – en by i Heby kommun
 Bro, Kyrkslätt – ett bosättningsområde i Kyrkslätts kommun i Finland
 Bro, Norrtälje kommun – ett bebyggelseenhet sydväst om Edsbro i Edsbro socken i Norrtälje kommun
 Broarna – en by i Västmanlands län

Distrikt

Församlingar

Kommuner
 Bro landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Bro landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Bro landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Bro landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1938

Socknar